Синглтон () имеет несколько значений:

Фамилия 
 Синглтон, Айрон (род. 1975) — американский актёр.
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Аризона Рэттлерс» (2014).
  (род. 1993) — игрок в канадский и американский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2018).
 Синглтон, Анджелика (в замужестве — Ван Бюрен; 1818—1877) — первая леди США (1837—1841) в качестве супруги сына президента Мартина Ван Бюрена.
  (1809—1900) — американский общественный деятель и предприниматель.
  (род. 1968) — американский баскетболист, чемпион Великобритании в составе клуба «Лестер Райдерс» (2001).
  (род. 1992) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Вызова (2015) и чемпион Суперлиги (2015, 2017) в составе клуба «Лидс Райнос».
  (род. 1937) — британский теле- и радиоведущая, ведущая телепередачи канала BBC «Синий Питер» (1962—1972).
  (1682—1759) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Ирландии (1713—1741), председатель Суда общей юрисдикции Ирландии (1740—1753), сын Эдварда Синглтона.
  (1766—1839) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания Музея Виктории и Альберта и галереи «Тэйт».
  (1945—2007) — американский скульптор и художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (род. 1956) — канадский велогонщик, чемпион мира в кейрине (1982), мировой рекордсмен среди любителей в гите на 200 (1980—1984), 500 м (1980—1985) и 1 км (1980).
  (1811—1892) — американский политик, член Палаты представителей от штата Иллинойс (1879—1883).
  (род. 1955) — американский джазовый контрабасист.
  (род. 1981) — американский баскетболист, чемпион Испании в составе клуба «Баскония» (2008).
 Синглтон, Джейн — британская яхтсменка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в классе «Лазер Радиал» (2000).
  (род. 1996) — британский регбист, финалист Кубка мира в составе сборной Англии (2019).
  (род. 1986) — американский легкоатлет, чемпион Паралимпийских игр в эстафете 4×100 м в классе T42-46 (2008).
  (1776—1802) — английский жокей, победитель скачек «Эпсом Оукс» (1791, 1793), «Эпсом Дерби» (1797) и «Сент-Леджер» (1802).
  (1885—1957) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1922—1923), судья Апелляционного суда Англии и Уэльса (1948—1957).
  (1896—1937) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Филлис».
 Синглтон, Джон (1968—2019) — американский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
  (род. 1991) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Хьюстон Астрос».
  (род. 1979) — британская дзюдоистка, чемпионка Европы и Игр Содружества в весе до 52 кг (2002).
  (род. 1951) — британский боксёр, чемпион Англии среди любителей в лёгком весе (1971) и чемпион Великобритании в 1-м полусреднем весе (1974—1976).
 Синглтон, Дональд Рашаад (род. 1987) — американский баскетболист.
  (1955—1985) — американский мотогонщик, победитель Дорожной серии Американской мотоциклетной ассоциации (1981), член Мотоциклетного зала славы (с 2002).
  (род. 1972) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Милуоки Брюэрс» и «Детройт Тайгерс».
 Синглтон, Затти (1898—1975) — американский джазовый барабанщик.
  (род. 1947) — американский бейсболист и спортивный комментатор, победитель Мировой серии в составе клуба «Балтимор Ориолс» (1983).
  (род. 1951) — американский экономист, обладатель Медали Фриша Эконометрического общества (1984).
  (род. 1971) — американский пловец, участник летних Олимпийских игр в составе сборной Виргинских Островов (1988), брат-близнец Кристана Синглтона.
  (род. 1967) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Майами Долфинс».
  (род. 1972) — американский бейсболист и спортивный аналитик, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Чикаго Уайт Сокс», «Балтимор Ориолс», «Окленд Атлетикс» и «Тампа-Бэй Рейс».
 Синглтон, Крис (род. 1989) — американский баскетболист.
  (род. 1971) — американский пловец, участник летних Олимпийских игр в составе сборной Виргинских Островов (1988, 1992), брат-близнец Крейга Синглтона.
  (также — Джейми Сюзанн) — коллективный псевдоним авторов американской серии книг для подростков Sweet Valley Kids.
  — английский политик, член Палаты общин в 3-м Парламенте Протектората (1659).
 Синглтон, Маккензи — австралийский тхэквондист, чемпион Тихоокеанских игр в весе до 54 кг (2019).
  (1762—1840) — британский и ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1796—1799, 1807—1820) и Палаты общин Ирландии (1799—1800).
  (род. 1968) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (1995).
  (1814—1889) — американский политик, член Палаты представителей от штата Миссисипи (1853—1855, 1857—1861, 1875—1887).
 Синглтон, Патрик (род. 1974) — бермудский саночник и скелетонист.
 Синглтон, Пенни (наст. имя — Дороти Макналти; 1908—2003) — американская актриса и общественный деятель.
  (род. 1936) — австралийская пловчиха, участница летних Олимпийских игр (1956).
  (род. 1988) — британский автогонщик, победитель чемпионата «Формула Рено 2.0» Британского автоспортивного клуба (2006) и Зимнего кубка чемпионата «Формула Рено 2.0» Renault Sport UK (2007).
  (1897—1970) — британский предприниматель и политик, член Сената (1950—1951) и Палаты представителей (1951—1970) Доминиона Цейлон.
  — британский телережиссёр, лауреат Звезды Rediffusion BAFTA в категории «Пламя знания» (1980).
  (род. 1952) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Сан-Диего Чарджерс».
 Синглтон, Рэнди — британский тренер беговых собак, тренер победителей Кубка Англии (1963), Валлийского дерби (1966) и соревнования «Гранд Нэйншл» (1965, 1969, 1973).
 Синглтон, Стив — американский киномонтажёр, лауреат премии Американской ассоциации монтажёров за драматический сериал для некоммерческого телевидения (2019).
  (1914—1999) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Вустершира и Кубка Карри в составе команды Родезии.
  (род. 1952) — американский археолог, профессор антропологии Сиракузского университета (с 2017), лауреат Премии Дж. К. Харрингтона Общества исторической археологии (2014).
  (1552—1614) — английский деятель образования, директор колледжа Брасенос (с 1595).
  (ум. 1833) — американский политик, член Палаты представителей от штата Южная Каролина (1833).
  (1936—2008) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Престон Норт Энд» (1964).
  (ум. 1677) — английский военный деятель и политик, член Палаты общин в Коротком парламенте (1640).
  (род. 1951) — американский медиамагнат, основатель издательской компании MediaNews, председатель Associated Press (2007—2012).
  (1944—1967) — американский морской пехотинец, участник войны во Вьетнаме, обладатель Медали Почёта.
  (также Фредерик Нейлон; 1846—1916) — американский солдат, участник Войны на Ред-Ривере, обладатель Медали Почёта.
 Синглтон, Хью (1851—1934) — британский католический священник, епископ Шрусбери (с 1908).
  (1909—1985) — американский литературовед, обладатель Медали Хаскинса Американской академии медиевистики (1977).
  (1913—1985) — американский автор песен, лауреат премии «Золотой глобус» за лучшую песню (1966).
 Синглтон, Чарльз — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в полутяжёлом весе (1978).
 Синглтон, Эдвард — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1692—1710), отец Генри Синглтона (1682—1759).
  (род. 1940) — композитор Симфонического оркестра Атланты, член Американской академии искусств и литературы (с 2014).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» (2003).

В программировании 
 Одиночка (, также синглто́н) — шаблон проектирования.

В математике 
 Сингельтон — множество с единственным элементом.

В социуме 
 Сингельтон — термин для обозначения образа жизни людей, предпочитающих жить в одиночестве.

Примечания